IUO est un sigle qui peut désigner :
 Istituto Universitario Orientale (en français, Université de Naples - L'Orientale) ;
 , la première université privée du Nigeria, créée en 1999.